

Musique 
 Tragedy est une chanson des Bee Gees. 
 Tragedy est un groupe de punk hardcore américain.

Voir aussi 
 This Romantic Tragedy, groupe de musique américain